Maurice Martin peut désigner :
 Maurice Martin (1861-1941), poète et journaliste français, est resté célèbre pour être le créateur de l’appellation « Côte d’Argent » ;
  (1878-1952), général de corps d'armée français ;
 Maurice Martin (1894-1978), peintre français ;
 Maurice Martin du Gard (1896-1970), écrivain et journaliste littéraire français ;
 Maurice Martin (1920-), pilote de rallye français ;
 Maurice Martin (1927-2004), homme politique français ;
 Maurice Martin (1943-), écrivain français ;
 Maurice Martin (1964-), basketteur américain.
 Maurice Martin, dit Robert Dun